Blood Story (Let Me In) – film del 2010 diretto da Matt Reeves
Let Me In – album di Chely Wright
Let Me In – album di Johnny Winter
Let Me In – canzone dei Beatsteaks 
Let Me In – canzone di Eddie Money 
Let Me In – canzone degli Hot Hot Heat 
Let Me In – traccia dell'album Monster dei R.E.M. 
Let Me In – canzone di Young Buck